Bello Ky-Samah est un haut fonctionnaire béninois, il est depuis le 02  préfet du département de l'Alibori situé au nord-est du pays.

Biographie

Enfance, éducation et débuts

Carrière 
Bello Ky-Samah est nommé au poste de préfet du département de l'Alibori lors du conseil des ministres du mercredi du 02  par le président béninois Patrice Talon.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Personnalité politique béninoise